Carol kan syfta på:

 Carol (namn) – den rumänska motsvarigheten till det svenska namnet Karl
 Orkanen Carol – en orkan i New England i USA 1954
 Carol (sång) – en låt skriven och framförd av den amerikanska artisten Chuck Berry
 Carol (film) – en film från 2015 regisserad av Todd Haynes
 Carols – en folklig visa, en typ av julsång

Personer 
 Carol I av Rumänien (1839–1914),  kung av Rumänien 1881–1914
 Carol II av Rumänien (1893–1953), kung av Rumänien 1930–1940